Martin Kližan  era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Matthias Bachinger.

In finale Dominic Thiem ha sconfitto Albert Ramos-Viñolas con il punteggio di 7-60, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Dominic Thiem (campione)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Pablo Cuevas (quarti di finale)

  Márton Fucsovics (primo turno)
  Leonardo Mayer (primo turno)
  Lorenzo Sonego (semifinale)
  Pablo Carreño Busta (primo turno)

Wildcard 

  Dennis Novak (secondo turno)
  Sebastian Ofner (secondo turno)

   Jurij Rodionov (primo turno)

Qualificati 

  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Hugo Dellien (primo turno)

  Guillermo García López (primo turno)
  Lucas Miedler (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Generali Open 2019